Henk van Vliet (presentator) (1947), een Surinaams dj, redacteur en radio- en showpresentator
 Henk van Vliet (verzetsstrijder), een Nederlands verzetstrijder